Ci sono due municipalità locali del Sudafrica di nome Emalahleni:

 La Municipalità locale di Emalahleni nella Provincia del Capo Orientale
 La Municipalità locale di Emalahleni nella Provincia di Mpumalanga